Salom steht für:

 Salom (Ort), ein Dorf in der Rajon Chust, Ukraine
 Salom, okzitanischer Name der Gemeinde Salon-la-Tour im Département Corrèze, Frankreich
 Şalom, jüdische Wochenschrift in der Türkei

Salom ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Salom (* 1987), deutsch-palästinensischer Fußballspieler
 David Salom (* 1984), spanischer Motorradrennfahrer
 Enrique Guerrero Salom (* 1948), spanischer Politiker
 Luis Salom (1991–2016), spanischer Motorradrennfahrer
 Miguel Bover Salom (1896–1977), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Schalom